Piet van Egmond (musicus) (1912-1982), een Nederlands organist en dirigent
Piet van Egmond (verzetsstrijder) (1904-1964), een Nederlands verzetsstrijder in de Tweede Wereldoorlog